Сергей Алексеевич Голубцов (Сергий Голубцов; ,  — , ) — советский и российский религиозный деятель и церковный историк. Протодиакон Русской православной церкви. Кандидат богословия.

Семья и образование 
 Дед — доктор богословия, профессор Московской духовной академии Александр Петрович Голубцов.
 Отец — Алексей Александрович Голубцов (1904—1978), работал инженером в системе «Мосэнерго», в последние годы жизни являлся нештатным чтецом в храме.
 Правнук — Антон Игоревич Голубцов (1998), работает в Кремле.

Окончил приборостроительный факультет Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана, работал инженером в ряде научно-исследовательских институтов. В начале 1970-х годов принял решение посвятить свою дальнейшую жизнь церковному служению. В 1972 году поступил в Московскую духовную семинарию и уже в 1977 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

Церковный деятель и историк 
С 1977 — диакон в храме преподобного Пимена Великого в Москве, с 1986 — протодиакон. Выйдя за штат, служил в столичном храме святителя Николая в Хамовниках, где и скончался во время богослужения.

Основные труды протодиакона Сергия Голубцова посвящены истории Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии (МДА). Также являлся автором работы по истории семьи Голубцовых, исследований о храме преподобного Пимена Великого (М., 1997), о московском Введенском кладбище, о профессоре Николае Каптереве, большой статьи «Церковная Московия в 1935—1965 гг.». Кроме изданных работ, написал обширную монографию, которая не была опубликована при его жизни. Профессор Николай Гаврюшин вспоминал, что «труды свои С. А. самостоятельно доводил на стареньком компьютере до оригинал-макета и по большей части издавал за счет собственных сбережений. Академическая учёность относилась к нему с прохладцей, хотя он столько сделал для истории МДА, сколько не всякой корпорации под силу осуществить за несколько десятилетий».

По словам священника Ильи Соловьёва: «как церковный историк, о. Сергий Голубцов был сторонником следования исторической правде без ненужной, как он говорил, "елейности" и прикрас. Он смело отрицал всевозможные исторические мифы, хотя бы и носящие "благочестивый" характер. Такой метод не всегда вызывал сочувствие в церковной среде. Несмотря на это, о. Сергий всю свою жизнь придерживался строго научного подхода, не боясь, что написанная им история сможет вызывать разочарование или даже досаду у сторонников тех мифов, с которыми он как историк и церковный человек не мог примириться. Он не хотел смотреть на историю через «розовые очки» и не скрывал в своих работах некоторых тёмных сторон церковной жизни».

Труды 
 статьи
 Пименовский храм в Москве // Журнал Московской Патриархии. 1981. — № 9. — С. 16-21; № 10. — С. 23-28; № 11. — С. 21-25.
 Александр Петрович Голубцов (к 75-летию со дня кончины) // Журнал Московской Патриархии. 1989. — № 3. — С. 18-22.
 Профессор протоиерей Сергий Смирнов // Журнал Московской Патриархии. 1990. — № 12. — С. 34-36.
 Протоиерей храма Илии Обыденного в Москве Владимир Иванович Смирнов (1903—1981) // Журнал Московской Патриархии. 1993. — № 12. — С. 111—115.
 Архиепископ Саратовский и Вольский Пимен [Хмелевский] в бытность наместником Троице-Сергиевой лавры // Путь Православия. 1996/1997. — № 5. — С. 178—185.
 С тобой я сердцем — в Кадашах: Прот. Илья Громогласов (20.07.1869-4.12.1937) // Богословский вестник, 1998. — Т. 2. — № 1. — С. 132—157.
 Дело Самарина-Кузнецова [1919-1929 гг.] // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского богословского института. М., 1998. №. 205—212.
 Из истории «Богословского вестника». Формирование редакторских установок, организационные и финансовые проблемы «БВ» в 1892—1913-х гг // Богословский вестник. 1998. — № 2. — С. 20-38.
 Материалы к биографиям профессоров и преподавателей МДА: Архиеп. Иларион (Троицкий) // Богословский вестник. 1998. — № 2. — С. 108—170.
 Первый московский процесс 1922 г. по делу «церковников» // Богословский сборник. 1999. — № 2. — С. 75-106.
 Протоиерей Ерос Ясенчук // Журнал Московской Патриархии. 1999. — № 10. — С. 49-50.
 Протопресвитер Николай Колчицкий, жизнь и деятельность. 1890—1961 // Церковно-исторический вестник. — М. : Общество любителей церковной истории. 2003. — № 10. — С. 170—186.
 Златоустовский огонь. Памяти протоиерея Владимира Смирнова // Протоиерей Владимир Смирнов (духовные дети о духовном отце). Сост. А.Арцыбушев. — М.: Индрик, 2004. — 235 с.
 Церковная Московия в 1935—1965 годах // Церковно-исторический вестник. 2004. — № 11. — С. 5—71
 Священномученик Любомудров Константин Павлович (27.07.1879-19.11.1937) // Церковно-исторический вестник. — М. : Общество любителей церковной истории. 2005—2006. — № 12-13. — С. 254—259
 Профессор-протоиерей Дмитрий Васильевич Рождественский (25.10.1864 — 27.09.1926) // Церковно-исторический вестник. — М.: Общество любителей церковной истории. 2008. — № 15. — С. 72-78.
 Московская духовная академия в революционный период (1817—1927) // Богословский вестник. 2010. — № 11-12. — С. 443—509

 книги
 Кафедры и личный состав академии. Библиографический словарь сотрудников академии в 1870—1900 гг. М., 1987. — 210 c.
 Троице-Сергиева Лавра за последние сто лет: монашество и его пробл. События и лица. Устав Лавры. (Обзор и исслед.). — Москва: [б. и.], 1998. — 223 с. — ISBN 5-93074-001-1
 Московская Духовная Академия в революционную эпоху. Академия в социальном движении и служении в начале XX века: по материалам архивов, мемуаров и публикаций. — М.: Мартис, 1999. — 254 с. — ISBN 5-7248-0065-9
 Стратилаты академические: Ратоборцы за Церковь из корпорации Московской Духовной Академии первой половины XX века. Жизнь, труды и крестный путь: По материалам архивов и публикаций: Обзор и исследование. — М.: Мартис, 1999. — 288 с.
 Профессура МДА в руках Гулага и ЧеКа: [Мученики и исповедники из корпорации дореволюц. Моск. духов. акад. в эпоху большевизма: По материалам арх. и публ. Обзор и исслед.]. — Москва: [б. и.], 1999. — 96 с.
 Московская Духовная Академия в начале XX века: Профессура и сотрудники. Основные биографические сведения: по материалам архивов, публикаций и официальных изданий. — М.: Мартис, 1999. — 128 с.
 Московское духовенство в преддверии и начале гонений, 1917—1922 гг.: церков.-обществ. движения 1917—1918 гг. (Моск. епархия и Синод). Антицерков. судеб. процессы 1919—122 гг. Лидеры и герои, мученики и исповедники. — Москва: [б. и.], 1999. — 192 с. — ISBN 5-93074-001-2
 Сплочённые верой, надеждой, любовью и родом. М., 1999.
 Исповедник и мученик Сергий Голощапов. М., 1999 (в соавторстве с Павлом Голощаповым).
 Николай Федорович Каптерев: жизнь, деятельность и его научные труды (с их критикой) о эпохе патриарха Никона и царя Алексея Михайловича и на другие темы. — М.: Мартис, 2003. — 144 с.
 Протопресвитер Николай Федорович Колчицкий, настоятель московского Богоявленского собора в Елохове: жизнь, деятельность и богослужение при нем. По документам и воспоминаниям. — М.: Мартис-Пресс, 2004. — 63 с.

Примечания

Литература 
 Соловьев Илья, священник. Памяти протодиакона Сергия Голубцова (некролог, с двумя портретами в тексте) // Церковно-исторический вестник. № 12/13. М. 2005—2006 гг.

Диаконы Русской православной церкви
Историки России
Исследователи истории Русской церкви
Похороненные на Покровском кладбище (Москва)